Ян Се Ён (; ) — южнокорейский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Южной Кореи участник , трёх  (лучший результат — серебряные медали в ), чемпион Зимних Азиатских игр 2007.

Играл на позиции второго.

Как тренер мужской сборной Южной Кореи участник чемпионатов мира, Тихоокеанско-азиатских чемпионатов; как тренер сборной Южной Кореи по кёрлингу на колясках участник зимних Паралимпийских игр 2010 и чемпионата мира 2004.

Достижения 
 Зимние Азиатские игры: золото (2007).
 : серебро ().

Команды 
{| class="wikitable"
|-
!width=70|Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной !! Турниры
|-
| 2004—05 || Пэк Чон Чхоль || Ли Джэ Хо || Ян Се Ён || Пак Квон Иль || Квон Ён Ильтренеры: Джим Урсел,Chung Young Sup ||  (5 место)
|-
| 2005—06 || Пэк Чон Чхоль || Ли Джэ Хо || Ян Се Ён || Квон Ён Иль || Пак Квон Ильтренер: Yoo Kun Jick ||  (6 место)
|-
| 2006—07 || Ли Джэ Хо || Пэк Чон Чхоль || Ян Се Ён || Пак Квон Иль || Квон Ён Ильтренер: Yoo Kun Jick ||  
|-
| 2006—07 || Ли Джэ Хо || Пэк Чон Чхоль || Ян Се Ён || Квон Ён Иль || Пак Квон Иль<small>тренеры: Kang Yang-Won (ЗАИ),Yoo Kun Jick (ЗАИ)Bradley Burton (ЧМ) || ЗАИ 2007  (12 место)
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Республики Корея